Pardiñeiros puede referirse a:

Pardiñeiros (Mellid), lugar de la parroquia de Maceda, concello de Mellid.
Os Pardiñeiros, lugar de la parroquia de León, concello de Villamarín.

Véase también 
 Pardiñeiro (Boqueijón), en la provincia de La Coruña, Galicia.